Die Boar’s Head Resort Women’s Open 2019 waren ein Tennisturnier für Damen in Charlottesville. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 23. bis 28. April 2019 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Boar’s Head Resort Women’s Open 2019 fand am 22. und 23. April 2019 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.
Folgende Spielerinnen haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Charlottesville